Salvador Aguirre puede referirse a:

 Salvador Aguirre (1862-1947), político hondureño - Presidente de Honduras; o
 Salvador Aguirre Anguiano (1943-), abogado mexicano.